Het seizoen 1963/64 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1963 en eindigde op 24 mei 1964 met de finale in het Heizelstadion. De zege ging voor het eerst naar ARA La Gantoise. De Buffalo's namen het op tegen KFC Diest. De partij eindigde op 4-2, Eric Lambert scoorde een hattrick voor Gent.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1963/64